Filisco di Atene – commediografo greco antico, autore della commedia di mezzo
 Filisco di Egina – filosofo greco antico
 Filisco di Mileto – oratore greco antico
 Filisco di Rodi – scultore greco antico